Cláudia Pulquéria ou Cláudia Pulcra (), pela convenção romana de nomes, são as filhas de romanos dos gens dos Cláudios, e cujo pai também tinha o cognome de Pulcher.

As principais romanas  com este nome são:
 Cláudia Quinta, provavelmente irmã de Ápio Cláudio Pulcro, cônsul em 212 a.C., foi acusada de não ser casta, mas provou sua castidade ao mover uma estátua de Cibele, que os adivinhos disseram que só poderia ser movida por uma virgem.
 Cláudia (filha de Ápio Cláudio Pulcro, cônsul 212 a.C.), filha de Ápio Cláudio Pulcro, cônsul em 212 a.C., casou-se com Pacuvius Calavius de Cápua.
 Cláudia (vestal, filha de Ápio Cláudio Pulcro e Antístia), virgem vestal, filha de Ápio Cláudio Pulcro e Antístia.
 Cláudia (esposa de Tibério Graco), outra filha de Ápio Cláudio Pulcro e Antístia, casada com Tibério Graco.
 Cláudia (esposa de Quinto Márcio Filipe), neta de Ápio Cláudio Pulcro e Antístia, casada com Quinto Márcio Filipe.
 Clódia, mais velha das irmãs de Públio Cláudio Pulcro, tribuno da plebe em 58 a.C., e casada com Quinto Márcio Rex. Comentou-se que ela havia tido um caso com o próprio irmão.
 Clódia, a segunda irmã de Públio Cláudio Pulcro, tribuno em 58 a.C., casada com Quinto Metelo Céler, e famosa por sua promiscuidade.
 Clódia, a terceira irmã de Públio Cláudio Pulcro, tribuno em 58 a.C., casada com Lúcio Licínio Lúculo antes deste ser cônsul, em 74 a.C. Lúculo separou-se dela por infidelidade, e a levou a julgamento por incesto com o irmão Públio.
 Cláudia (nora de Pompeio), filha de Ápio Cláudio Pulcro, cônsul 54 a.C., casou-se com Cneu Pompeio, o filho mais velho de Pompeio.
 Cláudia (esposa de Bruto), outra filha de Ápio Cláudio Pulcro, cônsul 54 a.C., casada com Bruto.
 Clódia (esposa de Octávio), filha de Públio Clódio Pulcro, tribuno em 58 a.C., foi noiva de Octávio, porém este nunca a reconheceu como esposa.
 Clódia Pulcra, foi julgada em 26 d.C. e condenada por adultério, envenenamento e conspiração contra o imperador Tibério. É a última a ser registrada com este nome.

Ver também 
 Cláudia
 Cláudios

Desambiguação
 
Mulheres da República Romana
Mulheres do século III a.C.
Mulheres do século I a.C.
Romanos antigos do século III a.C.
Romanos antigos do século I a.C.
Clodii
Mulheres do Império Romano